Grünewald steht für:
 Grünewald (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Matthias-Grünewald-Verlag, deutscher Buchverlag
 (9645) Grünewald, Asteroid des Hauptgürtels

Grünewald ist der Name folgender

Orte:
 Grünewald, Gemeinde im Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg
Grünewald (Dorp), Ortsteil der heute zu Solingen gehörenden Stadt Dorp, Nordrhein-Westfalen
Grünewald (Gräfrath), Ortsteil der heute zu Solingen gehörenden Stadt Gräfrath, Nordrhein-Westfalen
 Grünewald (Halver), Ortsteil von Halver, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Grünewald (Herscheid), Ortsteil von Herscheid, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Grünewald (Lüdenscheid), Stadtteil von Lüdenscheid, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Grünewald (Overath), Ortsteil von Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Mieszałki (ehemals Grünewald im Kreis Neustettin, Provinz Pommern), Ortsteil von Grzmiąca (Powiat Szczecinecki), Gemeinde in Polen

geografischer Objekte:
 Grünewald (Luxemburg), Wald in Luxemburg
 Grünewald (bei Wittlich), Waldgebiet und Siedlungsplatz bei Wittlich, Landkreises Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Haus Grünewald, denkmalgeschütztes Herrenhaus in Solingen, Nordrhein-Westfalen
Grube Grünewald

Siehe auch:
 Grünewaldt
 Grünewalde
 Grünwald (Begriffsklärung)
 Grünenwald
 Geiersmühle (Castell) (auch Grünewaldsmühle), Einöde in Trautberg, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Grunewald
 Grunwald (Begriffsklärung)
 Itzling Ost #Siedlung Grüner Wald